Юльяновка — деревня в Юргинском районе Кемеровской области России. Входит в состав Арлюкского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северо-западной части области, вблизи истока реки Киик, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от районного центра города Юрга. Абсолютная высота — 246 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Хутор Юлиановский был основан в 1907 году. По данным 1926 года имелось 31 хозяйство и проживало 156 человек (в основном — немцы). В административном отношении населённый пункт входил в состав Васильевского сельсовета Болотнинского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,9 %, женщины — соответственно 52,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 % из 140 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из трёх улиц. Садовая, Центральная и Весенняя.

Примечания 

Населённые пункты Юргинского района (Кемеровская область)
Места поселения российских немцев